Леме́р () — прізвище французького походження. Відомі носії:

 Едсон Лемер (; 1990) — таїтянський футболіст, захисник.
 Жак Лемер (; 1945) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, хокейний тренер.
 Крістоф Лемер (; 1965) — французький дизайнер одягу.
 Мадлен Лемер (; 1845—1928) — французька художниця.
 Роже Лемер (; 1941) — французький футбольний тренер і колишній футболіст.
 Шарль Антуан Лемер (; 1800—1871) — французький ботанік та письменник, систематик живої природи.
 Якоб Лемер (; 1585—1616) — голландський мореплавець.

Інше 
 11897 Лемер (11897 Lemaire) — астероїд головного поясу, відкритий 8 квітня 1991 року.
 Ле-Мер () — протока між островом Естадос та східним краєм острова Вогняна Земля.

Французькі прізвища